Primera División 1997-1998 (Spagna) – edizione del campionato spagnolo di calcio
 Primera División 1997-1998 (Argentina) – edizione del campionato argentino di calcio
 Primera División 1997-1998 (Venezuela) – edizione del campionato venezuelano di calcio